Референдумы в Швейцарии проходили 18 февраля, 15 апреля и 3 июня 1923 года. В феврале проходили референдумы по защитным арестам и по федеральной резолюции о французско-швейцарских отношениях относительно формирования зоны свободной торговли в Верхней Савойе. Апрельский референдум касался гражданской инициативы по обеспечению прав граждан в вопросах о тарифах. В июне прошёл Конституционный референдум по поправкам к Статьям 31 и 32-бис, касающихся алкогольной продукции. Все 4 референдума были отвергнуты.

Избирательная система 
Референдумы по защитным арестам и тарифам были гражданскими инициативами и требовали двойного большинства для одобрения.  Референдум по французско-швейцарским отношениям был факультативным и для его одобрения было достаточно большинства голосов избирателей. Конституционный референдум был обязательными и требовали двойного большинства для одобрения.

Результаты

О защитных арестах

Отношения с Францией

Тарифы

Конституционные поправки

Примечания 

Выборы 1923 года
1923 год в праве
1923 год в Швейцарии
1923